Pieve Vecchia ima više značenja:
 Pieve Vecchia, Arezzo
 Pieve Vecchia, Brescia
 Pieve Vecchia, Pisa